Doru Popescu ist der Name folgender Personen:

* Doru Popescu (Schauspieler) (1938–2005), rumänischer Schauspieler
 Doru Popescu (Fußballspieler) (* 1949), rumänischer Fußballspieler